Christian Mourier-Petersen er navnet på flere personer:

 Christian Mourier-Petersen (politiker) (1828-1903) – dansk godsejer og politiker (Christian Helenus Mourier-Petersen)
 Christian Mourier-Petersen (maler) (1858-1945) – dansk maler (Christian Vilhelm Mourier-Petersen)
 Christian Mourier-Petersen (kammerherre) (1910-1982) – dansk godsejer, hofjægermester og kammerherre